Tonnelet désigne :

Nom commun 
Un récipient, un petit tonneau
Les tonnelets sont des mollusques comestibles du genre Malea

Voir aussi 
Le Tonnelet ou Source du Tonnelet à Spa
Tonnellerie